Юде́нич — белорусская фамилия. Известные носители:

 Юденич, Алексей (1943—1990) — американский артист балета.
 Владимир (Юденич) (в миру Василий Дмитриевич Юденич; 1886—1938) — епископ Русской православной церкви.
 Юденич, Василий Александрович (1897—1969) — микробиолог.
 Юденич, Геннадий Иванович (1936—2020) — российский театральный режиссёр.
 Юденич, Евстафий Петрович (1783—1856) — штаб-лекарь, чья деятельность отмечена несколькими орденами Российской империи.
 Юденич, Инга Вадимовна (1936—2015) — российский искусствовед.
 Юденич, Марина Андреевна (род. 1959) — российская писательница, юрист, психолог, политтехнолог.
 
 
 Юденич, Нина Николаевна (1924—2010) — белорусский музыковед, педагог.
 Юденич, Станислав Владимирович (род. 1971) — американский пианист русского происхождения.

Примечания